Rönnhället kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnhället (vid Estlotan, Sibbo), Nyland, 
 Rönnhället (vid Fagerö, Sibbo), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar